Marsbéli krónikák, Ray Bradbury klasszikus sci-fi novella-sorozata
 Marsbéli krónikák, Bradbury novelláinak 1980-as filmadaptációja Rock Hudson főszereplésével
 Marsbéli krónikák, a Solaris együttes első albumának címe